Gubin steht für:
 Gubin, Stadt in Polen
 Gubin (Landgemeinde), Landgemeinde in Polen, 
 Gubin (Livno), Ort in der Gemeinde Livno in Bosnien-Herzegowina
 sorbischer und polnischer Name der Stadt Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Gubin, weiblich Gubina (), ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Michailowitsch Gubin (* 1935), sowjetischer Biathlet und Langläufer
 Éliane Gubin (* 1942), belgische Historikerin
 Oleg Sergejewitsch Gubin (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Sol Gubin (1928/29–1996), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker